Robert van Bourgondië (866-923), koning van West-Francië.
 Robert II van Frankrijk (972-1031), koning van Frankrijk en hertog van Bourgondië.
 Robert I van Bourgondië (1011-1076), hertog van Bourgondië.
 Robert II van Bourgondië (1248-1306), hertog van Bourgondië.
 Robert van Bourgondië (1300-1315), graaf van Bourgondië.